Zespół Szkół Artystycznych i Akademickich „ALA” – Szkoła w Częstochowie została powołana w 2003 roku na wzór Autorskich Liceów Artystycznych we Wrocławiu. Od września 2008 ALA została uznana za szkołę eksperymentalną z zachowaniem uprawnień szkoły publicznej. Eksperyment jest realizowany pod opieką merytoryczną Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.

Podstawą pracy w „ALA” są założenia dialogu personalnego. Szkoła dostrzega, że najskuteczniejsze narzędzie edukacyjne, w jakie wyposażyła nasz gatunek natura, to właśnie rozmowa. Znamienną cechą „ALA” jest położenie nacisku na współpracę, zamiast na rywalizację. Jest wspólnotą ludzi wspierających się w rozwoju. 

ALA to szkoła otwarta na ucznia, ufająca w jego samodzielność, zdolność do działania. Ułatwiająca odkrywanie i wykorzystanie wrodzonego potencjału, zasobów, jakimi dysponuje. Tworząca podłoże do podejmowania świadomych wyborów i uczącej ponoszenia za nie odpowiedzialności. Szkoła, w której uczeń wie, po co się uczy.Program opiekuńczo - wychowawczy szkoły realizowany jest metodą tutorską. Zamiast wychowawstwa klasowego, każdy uczeń wybiera spośród nauczycieli, swojego tutora, z którym planuje własny rozwój edukacyjny i osobowościowy.

Dyrekcja 
 Dorota Wojciechowska –  współzałożycielka i dyrektorka ALA w Częstochowie, psycholog, z ponad 20-letnim stażem pracy w zawodzie, trener umiejętności psychospołecznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Jest członkiem Towarzystwa Edukacji Otwartej. Współpracuje z Instytutem Tutoringu Szkolnego.
 Zofia Ściebura – współzałożycielka i dyrektorka ALA w Częstochowie, pedagog z wieloletnim stażem pracy z młodzieżą, zainteresowana pedagogiką alternatywną, szczególnie wychowaniem poprzez sztukę. Jest członkiem Towarzystwa Edukacji Otwartej. Współpracuje z Instytutem Tutoringu Szkolnego.
 Mariusz Gomoluch – współzałożyciel i dyrektor Gimnazjum AGA w latach 2011-2019. Od wielu lat pracuje jako nauczyciel matematyki w gimnazjum i liceum. W 2008 r. otrzymał „Nagrodę Prezydenta Miasta Częstochowy za szczególne osiągnięcia w pracy edukacyjnej i wychowawczej oraz znaczny wkład w rozwój częstochowskiej oświaty”. Jest autorem  „Programu nauczania matematyki z elementami ekonomii i podstawami przedsiębiorczości”. Jest członkiem Towarzystwa Edukacji Otwartej

Kadra i nauczyciele 

 Izabela Kozera – zastępca dyrektora ds. administracyjno-finansowych w ALA
 Waldemar Ossowski – muzyk, kompozytor, aranżer, pedagog, działacz kultury
 Agnieszka Malec - Musialska – tutor, prowadzi pracownię grafiki komputerowej oraz uczy WOK-u i Historii Sztuki
 Kamila Szymczyk - Brzykcy – artysta plastyk, oligofrenopedagog
 Antoni Rot – Aktor teatralny, prowadzi pracownię teatralną
 Magdalena Bednarkiewicz – wokalistka
 Mariusz Migas – doświadczony i ceniony pedagog
 Krystian Piwowarski – prozaik, dramaturg, dziennikarz
 Barbara Bonarska – język polski
 Elżbieta Sokołowska – język polski
 Wiesława Mecmajer – język polski
 Tadeusz Żesławski – język polski
 Mariusz Gomoluch – matematyka
 Magdalena Pikos – matematyka
 Łukasz Ciesielski – matematyka
 Mateusz Sobolewski – język angielski
 Marta Sobolewska – język angielski
 Agnieszka Marczak – język angielski
 Marta Piątek – język niemiecki, nauczyciel wspomagający, rewalidacja
 Edyta Zimny – język hiszpański, nauczyciel wspomagający, rewalidacja
 Marta Kołodziejska – chemia
 Wioletta Gorzkowska – fizyka
 Grzegorz Purgal – informatyka
 Jarosław Skrzypczyk – biologia
 Anna Gidziela-Olbrych – biologia
 Sylwia Brewczyńska-Grynbaum – geografia
 Justyna Migoń-Sasuła – historia, WOS
 Łukasz Sasuła – historia, historia i teraźniejszość
 Katarzyna China – pedagog szkolny, wiedza o życiu dorosłym (WOŻD)
 Dagmara Binek-Kotkowska – nauczyciel wspomagający, rewalidacja, edukacja dla bezpieczeństwa, podstawy przedsiębiorczości, WF
 Marcin Radziwołek – nauczyciel wspomagający, rewalidacja, doradztwo zawodowe
 Agata Kurdziel – etyka, filozofia
 ks. Robert Woźniak – religia

Absolwenci 

 Paweł Bilski – Fundator i Prezes Zarządu Fundacji Oczami Brata, Laureat Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy za działalność w organizacjach pozarządowych w 2011 roku, wielokrotny stypendysta Prezydenta Miasta Częstochowy w dziedzinie Teatru, Nominowany do Nagrody im. Jana Rodowicza Anody, jako „Powstaniec czasu pokoju” w Muzeum Powstania Warszawskiego, Laureat Nagrody im. Księdza Jana Kaczkowskiego
 Ada Noszczyk – aktorka i wokalistka
 Małgorzata Modrzycka – aktorka
 Piotr Kowalczyk
 Kamil Skubiszewski
 Magda Bednarkiewicz (Łągiewka) – wokalistka
 Kuba Micał
 Kacper Wójcicki
 Marysia Cichoń
 Piotr Szumlas – Artysta, muzyk, gitarzysta, kompozytor, nauczyciel gitary
 Filip Moniuszko
 Angelika Kiepura
 Sebastian Grabowski

Przypisy 

Szkoły średnie w Częstochowie
Szkoły artystyczne